Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2000 je bila dvainpetdeseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu. Potekala je od 29. marca do 29. oktobra 2000.

Velika nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3 

{|
|

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Konstruktorsko prvenstvo

Razred 500 cm3 

2000 v športu
2000